Austerlitz může být:

Místopisné jméno:
 Slavkov u Brna (německy Austerlitz) – město v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji v České republice
 Austerlitz (Zeist) – vesnice, část obce Zeist v provincii Utrecht v Nizozemsku
 Austerlitz (Osdorf) – vesnička v zemském okrese Rendsburg-Eckernförde německé spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, administrativní část obce Osdorf
 Gare d'Austerlitz (v překladu Slavkovské nádraží) – železniční stanice v Paříži
 Quai d'Austerlitz – nábřeží v Paříži ve 13. městském obvodu
 Pont d'Austerlitz  – most v Paříži
 Port d'Austerlitz – přístav na řece Seině v Paříži

 Austerlitz (Oscar, Louisiana) – historické sídlo poblíž obce Oscar v americkém státě Louisiana, památkově chráněný objekt

 Austerlitz (New York) – město v okrese Columbia County v americkém státě New York
 Austerlitz (Kentucky) – obec v okrese Bourbon County  v americkém státě Kentucky
 Pyramide van Austerlitz (nizozemsky De Piramide van Austerlitz, v překladu do češtiny Slavkovská pyramida) – památník u vsi Austerlitz v nizozemské provincii Utrecht
Příjmení osob:

 Frederick Austerlitz  – rodné jméno amerického tanečníka Freda Astaira, potomka rodiny rakousko-uherských Austerlitzů

 Austerlitz (příjmení) – příjmení rakousko-uherské židovské rodiny, která pocházela ze Slavkova u Brna
Umělecké dílo:
 Austerlitz (film) – francouzský historický film z roku 1960 (režie Abel Gance)

 Austerlitz (román) – román německého spisovatele W. G. Sebalda z roku 2001